Красная книга Кабардино-Балкарской Республики — официальный документ, содержащий свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Издания 
Первое издание вышло в 2000 году и включает 138 видов животных (в том числе 26 млекопитающих, 53 — птиц, 14 — рыб, 3 — пресмыкающихся, 3 — земноводных, 39 — насекомых), 100 видов растений, и 5 видов лишайников и грибов.

В 2018 году вышло второе издание Красной книги Кабардино-Балкарской Республики тиражом 800 экземпляров, которое включает сведения о 372 видах.

См. также 
 Список растений, лишайников и грибов, занесённых в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики
 Список животных, занесённых в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики

Примечания

Литература 
Издания красной книги
 
 

Кабардино-Балкария